Paolo Ruffini ist der Name folgender Personen:

* Paolo Ruffini (Mathematiker) (1765–1822), italienischer Mathematiker, Mediziner und Philosoph
 Paolo Ruffini (Journalist) (* 1956), italienischer Journalist
 Paolo Ruffini (Schauspieler) (* 1978), italienischer Moderator, Schauspieler und Regisseur